Scolopendrellida är en ordning av mångfotingar. Scolopendrellida ingår i ordningen dvärgfotingar, fylumet leddjur och riket djur. 

Scolopendrellida är enda ordningen i ordningen Symphyla. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dvärgfotingar
Scolopendrellida